Guerra de independência da Grécia — que decorreu entre 1821 e 1829
 Guerra Greco-Turca (1897) — também conhecida como Guerra dos Trinta Dias
 Guerra Greco-Turca de 1919–1922 — também conhecida como Guerra da Ásia Menor, Campanha da Ásia Menor e, na Turquia, como parte da guerra de independência turca
 Frente grega da Primeira Guerra Balcânica (1912–1913)

Guerras medievais entre os predecessores históricos da Grécia e Turquia 
 Guerras bizantino-seljúcidas (1048–1308)
 Guerras bizantino-otomanas (1275–1479)

Ver também 
 Invasão turca de Chipre

Desambiguações de guerras e batalhas